Název Brník má více míst:
 Brník (Oleška), část obec Oleška v okrese Praha-východ
 Brník (České středohoří), kopec v okrese Louny